

Osoby 
 Lulu – szkocka aktorka i piosenkarka
 Anolyn Lulu – vanuacka tenisistka stołowa

Muzyka 
 Lulu – album muzyczny Lou Reeda i Metalliki
 Lulu – niedokończona opera Albana Berga

Inne 
 Lulu – firma prowadząca serwis internetowy lulu.com (internetowe wydawnictwo książkowe i księgarnia)
 Lulu, potoczna nazwa Ludwigslust – miasta w Meklemburgii w Niemczech

Uwagi